

Жінки 
 Красавіна Лариса Миколаївна — заслужений працівник культури України.

Чоловіки 
 Красавін Ігор Юрійович (1971—2009) — білоруський актор.
 Красавін Юрій Вільйович (* 1953) — радянський і російський композитор.

Примітки